Соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин в категории до 80 кг на первых Европейских играх прошли 13 июня. Приняли участие 19 спортсменов из 19 стран. Соревнования проходили на спортивной арене имени Гейдара Алиева.

Уверенную победу в турнире одержал серебряный призёр чемпионата мира 2014 года российский борец Евгений Салеев. Второе место занял азербайджанский спортсмен Рафиг Гусейнов. Бронзовые медали завоевали болгарин Даниэль Александров и белорус Виктор Сосуновский.

Призёры

Соревнование

Основной турнир 
Легенда
VT — победа на туше; 
VB — победа по травме соперника; 
PP — победа по очкам с техническим баллом у проигравшего; 
PO — победа по очкам без технического балла у проигравшего; 
SP — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов с техническим баллом у проигравшего; 
ST — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов без технического балла у проигравшего;

Турнир за третьи места

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр
 Протокол соревнований